Tatamatê  é um grupo musical que surgiu em Belo Horizonte, Minas Gerais. O nome é fruto da junção das sílabas iniciais dos nomes de Tânia, Thais, Márcia e Tereza. O grupo faz uma retrospectiva dos grandes nomes da MPB, como Noel Rosa, Pixinguinha, Ary Barroso até os dias atuais como Chico Buarque, Martinho da Vila, Zeca Pagodinho, Jorge Aragão entre outros. Com a saida de algumas integrantes o grupo trocou o nome para Tamba Tajá.

Discografia
2001 - Tatamatê Ao Vivo
2005 - Somos do Samba

Ligações externas
Sítio oficial

Bandas de música popular brasileira
Bandas de Belo Horizonte